Во́льф Бе́ркович Хацке́вич (21 января 1908, село Парафиевка, Черниговская губерния, Российская империя, — 9 января 1959, село Дарьинское, Приуральский район, Уральская область, Казахская ССР, СССР) — полковник, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился в семье служащего. Еврей. Член КПСС с 1930 года.

Образование начальное. Работал в Союзе рабочих-кожевенников в Новосибирске. В РККА с 1931 года. В 1933 году сдал экстерном экзамены на среднего командира.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Как командир 104-го гвардейского стрелкового полка 36-й гвардейской стрелковой дивизии участвовал в боях на Западном, Сталинградском, Донском, Воронежском и Степном фронтах. Был ранен 7 сентября 1942 года.

В ночь на 26 сентября 1943 года организовал форсирование Днепра в районе села Сошиновка (Верхнеднепровский район Днепропетровской области). Полк захватил тактически важную дорогу Сошиновка — Червонное, чем обеспечил захват плацдарма и развитие успеха. В течение 26 сентября полк отразил 11 контратак пехоты и танков противника.
 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за образцовое выполнение заданий командования в борьбе против немецко-фашистских захватчиков и проявленные при этом мужество и героизм Вольфу Берковичу Хацкевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»(№ 1432).

В 1946 окончил курсы «Выстрел», а затем — курсы усовершенствования офицерского состава. С 1955 полковник Хацкевич — в запасе. Жил и работал в селе Дарьинское Приуральского района Уральской области Казахской ССР.

Похоронен в Москве на Донском кладбище.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда»;
 орден Ленина;
 орден Красного Знамени;
 орден Красного Знамени;
 орден Красного Знамени;
 орден Красной Звезды;
 орден Красной Звезды;
 медаль За боевые заслуги;
 медаль «За оборону Сталинграда»;
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945);
 медаль «30 лет Советской Армии и Флота»;
 юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР».

Память 
 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москва.
 На могиле (Новое Донское кладбище, Москва,) установлен надгробный памятник.
 На здании школы в посёлке городского типа Парафиевка, где учился Герой, установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература 
 
 Церковный М. Ф., Шиганов А. Д., Юрьев Б. Ф. Героев подвиги бессмертны. 2-е изд. Киев, 1982. / стр. 325—326.

Ссылки 
 
 Знай наших — известные евреи.
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Днепр
Члены КПСС
Похороненные на Донском кладбище